Příjmení Konate či Konaté má více nositelů:

 Ibrahima Konaté (* 1999), francouzský fotbalista
 Tiémoko Konaté (* 1990), fotbalista, reprezentant Pobřeží slonoviny
 Pa Konate (* 1994), švédský fotbalista